Юлия Петровна Тимофеева (, родилась 12 января 1982 года, село Сперижье Гомельской области) — белорусская поэтесса и переводчица.

Биография 
Юлия окончила факультет английского языка Минского государственного лингвистического университета, , посещала переводческую мастерскую. Один из основателей и редакторов интернет-журнала переводной литературы . Член Союза белорусских писателей и Белорусского ПЕН-центра. Одна из организаторов и кураторов Школы молодых писателей при Союзе писателей Беларуси. Вела телешоу о культуре «Рэмарка» на телеканале «Белсат».

Живёт в Минске. Жена писателя Ольгерда Бахаревича.

Творчество 
Автор сборника собственных и перевёденных стихов «Кніга памылак» («Книга ошибок», 2014).

Переводила с английского языка поэзию Чарльза Буковски, , Стивена Крейна, Элизабет Лоуэлл, Сильвии Платт, Уолта Уитмена, с португальского — Альберту Каэйру, с испанского — Октавио Паса, Мохамеда Эбну; прозу с английского — , Макса Бирбома, , Шарлотты Перкинс Гилман, Дэвида Герберта Лоуренса, Джойс Кэрол Оутс, Эдгара Аллана По, Кейт Шопен и других. Она перевела детскую книгу  «Лето Гармана» с норвежского языка.

Переводы прозы и стихов публиковались в журналах «», «Паміж», «ARCHE», «Дзеяслоў», газете «Литературная Беларусь». Переводы «Золотого жука» Эдгара Аллана По и «Колодец и маятник» опубликованы в сборнике его избранных произведений (2011) из совместной серии Союза белорусских писателей и журнала «».

Участвовала в Международном литературном фестивале в Биржае (Литва), фестивале «Стихи на асфальте» в Минске, выступала на Международной книжной ярмарке в Гётеборге (Швеция), в Международном женском слэме в Минске (2012).

В 2016 году вышла вторая книга стихов «Цирк», вошедшая в шорт-лист Премии Натальи Арсеньевой.

Отдельные стихотворения Юлии Тимофеевой переведены на английский, немецкий, чешский, словенский, шведский и другие языки. В 2018 году люблинское издательство «Warsztaty Kultury» выпустило первый сборник стихов Тимофеевой на польском языке «Cyrk i inne wiersze» в переводе Богдана Задуры. В 2019 году берлинское издательство выпустило сборник Юлии Тимофеевой «Zirkus» в переводе Томаса Вейлера и Тины Вуншманн.

В 2020 году вышла третья книга стихов — сборник «ROT», издательство «Янушкевич», Минск, издательство «Весна» (Прага).

Признание 
 3-е место на Международном женском турнире в Минске (2012)
 Победитель конкурса Союза писателей Беларуси для молодых авторов «Экслибрис» (2012) в номинации «Проза».
 Шорт-лист  имени Богдановича (2014) в номинации «Стихи» со сборником стихов «Книга ошибок».
 Лауреат премии журнала «ПрайдзіСвет» (2015) в номинации «Поэзия» за подборку переводов из сборника «Книга ошибок».
 Премия «Дебют» в категории художественный перевод книги Чарльза Буковски «Свет, и воздух, и место, и время» (совместно с Анной Комар и Натальей Бинкевич).

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся 12 января
Родившиеся в 1982 году
Родившиеся в Брагинском районе
Выпускники Минского лингвистического университета
Поэты Белоруссии
Переводчики Белоруссии
Переводчики с английского языка
Переводчики с испанского языка
Переводчики с португальского языка
Переводчики с норвежского языка
Переводчики на белорусский язык